Världsmästerskapet i basket för herrar 1998 hölls i Grekland. Turneringen spelades i Aten mellan 29 juli och 8 augusti 1998 och vanns av FR Jugoslavien, som vann finalen med 64–62 mot Ryssland.

Gruppspel

Första gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra gruppspelet

Andra gruppspelet är kombinerat och lagen har med sig poängen från första gruppspelet mot lagen som gått vidare, dessa resultat är skrivna i kursiv stil. Lag som möttes i första gruppspelet möts inte igen.Grupp E innehåller lagen som avancerade från Grupp A och B. Grupp F innehåller lagen som avancerades från Grupp C och D.

Grupp E

Grupp F

Slutspel

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om första- till åttondeplats

Spel om femte- till åttondeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

Fotnoter

Externa länkar

1998
Internationella baskettävlingar i Grekland
1998 i Grekland
Sportevenemang i Aten
Basketsäsongen 1998/1999
Aten under 1900-talet